Ирак принимал участие в Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве (СССР) в пятый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты

Страны на летних Олимпийских играх 1980 года
1980 год в Ираке